Власов, Иван:
 Власов, Иван Алексеевич (1903—1969) — советский государственный и партийный деятель.
 Власов, Иван Евстафьевич (1628—1710) — дипломат, воевода Нерчинска.
 Власов, Иван Павлович (1912—1957) — Герой Советского Союза.